Semnoderidae är en familj av djur. Semnoderidae ingår i ordningen Cyclorhagida, fylumet pansarmaskar och riket djur. I familjen Semnoderidae finns 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pansarmaskar
Semnoderidae